East Side Story steht für:
 West Side Story, Projektname East Side Story, Musical von Leonard Bernstein
 East Side Story (1990), US-amerikanischer Spielfilm von Frank Di Sardo
 East Side Story (1997), deutsch-französischer Dokumentarfilm von Dana Ranga
 East Side Story (2006), US-amerikanischer Spielfilm von Carlos Portugal